|-
| 35001 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 35002 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 35003 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 35004 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 35005 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 35006 - ||  || 24 iulie 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35007 - ||  || 24 iulie 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35008 - ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 35009 - ||  || 31 octombrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 35010 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35011 - ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35012 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35013 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35014 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35015 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35016 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35017 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35018 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35019 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35020 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35021 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35022 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35023 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35024 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35025 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35026 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35027 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35028 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35029 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35030 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35031 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35032 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35033 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35034 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35035 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35036 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35037 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35038 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35039 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35040 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35041 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35042 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35043 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35044 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35045 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35046 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35047 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35048 - ||  || 15 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35049 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35050 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35051 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 35052 - ||  || 15 mai 1982 || Palomar || Palomar
|-
| 35053 - ||  || 25 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 35054 - || 1983 WK || 28 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 35055 - || 1984 RB || 2 septembrie 1984 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35056 Cullers || 1984 ST || 28 septembrie 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 35057 ||  || 23 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 35058 ||  || 12 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 35059 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 35060 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 35061 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 35062 Sakuranosyou || 1988 EP || 12 martie 1988 ||  || , 
|-
| 35063 || 1988 FD || 16 martie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 35064 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 35065 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 35066 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 35067 - || 1989 LL || 4 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 35068 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35069 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35070 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35071 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35072 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35073 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 35074 ||  || 25 octombrie 1989 || Gekko || 
|-
| 35075 - ||  || 2 decembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35076 Yataro ||  || 21 ianuarie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 35077 ||  || 30 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35078 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35079 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35080 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35081 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35082 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35083 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35084 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35085 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 35086 - ||  || 14 octombrie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 35087 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35088 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35089 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35090 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35091 - ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35092 - ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35093 Akicity ||  || 14 martie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 35094 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35095 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35096 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35097 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35098 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35099 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35100 - || 1991 NK || 8 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-